Nhandu chromatus – gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych.

Opis 
Samice osiągają do około 90, a samce do około 70 mm długości ciała. Karapaks ma ubarwiony szaro, jaśniej niż u N. coloratovillosus. Ciemną opistosomę (odwłok) porastają stosunkowo długie, czerwone włoski. Barwa kądziołków przędnych jest czarna. Występuje I i III typ włosków drażniących. Odnóża są aksamitnie czarne z białymi obrączkami na łączeniach członów i białymi pasami podłużnymi na udach, rzepkach i goleniach (na rzepkach i goleniach w liczbie dwóch). Odnóża pozbawione są szczecinek strydulacyjnych. Uda trzeciej pary odnóży są grubsze niż pozostałych, a te czwartej pary mają w częściach tylno-bocznych grube poduszeczki z piórkowatych włosków. Golenie nogogłaszczków samca zaopatrzone są w grabiasty grzebień około 20 kolców w części przednio-bocznej i grzbietowo-wierzchołkowej. Pierwsza para odnóży samca ma grzbietobrzusznie zakrzywione nadstopia. Wierzchołek retrowentralnej gałęzi apofizy goleniowej nogogłaszczków samca jest zagięty, a apofizę prowentralną cechuje obecność ruchomo przyłączonego kolca po stronie retrolateralnej.

Ekologia 
Ptasznik typowo naziemny. Zasiedla lasy deszczowe Brazylii.

Hodowla 
Odpowiednia wielkość terrarium dla osobnika dorosłego to 30 cm x 30 cm x 25 cm. Dobrze jest zapewnić kryjówki. Zalecana wilgotność to 70%, a temperatura 27-29 °C z nocnymi spadkami do 24–25 °C. Za pokarm służą dostosowane wielkością owady, jak świerszcze, karaczany czy larwy mącznika młynarka.

Samice dożywają do 25 lat, a samce do 2–3 lat po ostatniej wylince. Rozmnażanie tego gatunku w warunkach hodowlanych nie jest trudne. Samiec jest gotowy do rozrodu po napełnieniu bulbusów. Obydwa ptaszniki należy dobrze nakarmić przed kopulacją. Kokon budowany jest zwykle od 2 do 5 miesięcy po kopulacji. W kokonie może być do 1500 nimf.

Przypisy 

Ptasznikowate
Pająki Ameryki Południowej
Pajęczaki hodowane w terrariach
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 2004 roku